Archis – comune armeno
 Archiș – comune rumeno
 Archis – sede titolare cattolica